Жасми́н:

 Жасмин () — род вечнозелёных кустарников семейства Маслиновые.
 Жасмин — разновидность ароматического риса (Jasmine rice)
 Жасмин — в генетической генеалогии условное имя прародительницы митохондриальной гаплогруппы J, данное ей Брайаном Сайксом в книге «Семь дочерей Евы».
 «Жасмин» () — драма Вуди Аллена (США, 2013).
 «Жасмин» (, ) — политическое движение на Кипре.

Персоналии 

 Жасмин (род. 1977) — российская эстрадная певица.
 Принцесса Жасмин — героиня мультфильма «Аладдин» и его продолжений.

См. также 
 Чубушник, или садовый жасмин () — кустарник, который в России часто неправильно называют жасмином.
 Жасминовая революция (значения)